De 6de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door het Italiaanse Juventus FC in de finale tegen het Spaanse Athletic Bilbao. Beide clubs wonnen een wedstrijd, maar Juventus kreeg de beker mee naar huis omdat het op verplaatsing had gescoord.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Externe links
 Official Site
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1976/77